escórpora, escórpora de cap tinyós, de fang, de roquer o captinyós (Scorpaena notata), espècie de la família dels escorpènids
 escórpora, escórpora de cap roig, dels bruts, groga o cap-roig (Scorpaena scrofa), espècie de la família dels escorpènids present a la Mediterrània i l'Atlàntic oriental 
 Escórpora africana (Scorpaena stephanica), espècie de la família dels escorpènids
 Escórpora fosca, escórpora morena, de fang, de roquer o de terra (Scorpaena porcus), espècie de la família dels escorpènids
 Escórpora de Loppe (Scorpaena loppei), espècie de peix de la família dels escorpènids
 Escórpora de penyal (Scorpaena maderensis), espècie de peix de la família dels escorpènids 
 Pastís d'escórpora, mena de púding elaborat amb la carn semi-greixosa i preparada del cap-roig